Der Shorttrack-Weltcup 2014/15 war eine von der Internationalen Eislaufunion (ISU) veranstaltete Wettkampfserie im Shorttrack. Er begann am 7. November 2014 in Salt Lake City und  endete am  15. Februar 2015 in Erzurum. Weitere Austragungsorte waren Montreal, Shanghai, Soul und Dresden.

Ergebnisse

Damen

Salt Lake City

Montreal

Shanghai

Seoul

Dresden

Erzurum

Weltcupstände 
Endstand

Herren

Salt Lake City

Montreal

Shanghai

Seoul

Dresden

Erzurum

Weltcupstände 
Endstand

Weblinks 
 Ergebnisübersicht
 Statistik und Weltcupstände

Wintersport-Weltcup 2014/15
2014/15